Пол Дейвидсън () може да бъде името на:

 Пол Дейвидсън (бизнес)
 Пол Дейвидсън (икономист)